Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2008/2009  начался 16 октября 2008 года и закончился 8 мая 2009 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Первый дивизион Саудовской Аравии на goalzz.com   
 Первый дивизион Саудовской Аравии на rsssf.com  

2008/2009
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2008 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009